Паля — стовп у будівництві.
 Паля — знаряддя тортур і страти у середньовіччі.
 Паля — довга паля, яка забита в морське дно для заякорювання.